Нягое:
 Нягое, Йонуц (род. 1994) — румынский легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге и прыжке в длину.
 Нягое, Николае (род. 1941) — румынский бобслеист, разгоняющий, выступавший за сборную Румынии.
 Нягое I Басараб — господарь Валахии из династии Крайовеску (1512—1521).